Гребцы () — род жуков-плавунцов подсемейства Agabinae.

Описание 
Жизненный цикл почти полностью связан в водой (кроме куколки). Задние лапки с щетинковидной бахромой. Личинки и имаго питаются преимущественно личинками двукрылых.

Систематика 
В мировой фауне около 200 видов. Некоторые виды рода Agabus:
 Agabus adpressus Aubé, 1837 
 Agabus affinis (Paykull, 1798) 
 Agabus amoenus Solsky, 1874 
 Agabus arcticus (Paykull, 1798) 
 Agabus aubei Perris, 1869 
 Agabus balcanicus Hlisnikovský, 1955 
 Agabus bifarius (Kirby, 1837) 
 Agabus biguttatus (Olivier, 1795) 
 Agabus biguttulus C.G. Thomson, 1867 
 Agabus binotatus Aubé, 1837 
 Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 
 Agabus brunneus (Fabricius, 1798) 
 Agabus caraboides Sharp, 1882 
 Agabus cephalotes Reiche, 1861 
 Agabus clypealis C.G. Thomson, 1867 
 Agabus confinis (Gyllenhal, 1808) 
 Agabus congener (Thunberg, 1794) 
 Agabus conspersus (Marsham, 1802) 
 Agabus coxalis Sharp, 1882 
 Agabus didymus (Olivier, 1795) 
 Agabus dilatatus (Brullé, 1832) 
 Agabus discicollis Ancey, 1883 
 Agabus discolor (Harris, 1828) 
 Agabus elongatus (Gyllenhal, 1826) 
 Agabus faldermanni Zaitzev, 1927 
 Agabus fulvaster Zaitzev, 1906 
 Agabus fuscipennis (Paykull, 1798) 
 Agabus godmanni Crotch, 1867
 Agabus guttatus (Paykull, 1798) 
 Agabus heydeni Wehncke, 1872
 Agabus hozgargantae Burmeister, 1983
 Agabus infuscatus Aubé, 1838 
 Agabus jacobsoni Zaitzev, 1905 
 Agabus labiatus (Brahm, 1790) 
 Agabus lapponicus (Thomson, 1867) 
 Agabus lineatus Gebler, 1848 
 Agabus maderensis Wollaston, 1854 
 Agabus melanarius Aubé, 1836 
 Agabus moestus (Curtis, 1835) 
 Agabus nebulosus (Forster, 1771) 
 Agabus nevadensis Hå. Lindberg, 1939 
 Agabus pallens Poppius, 1905 
 Agabus paludosus (Fabricius, 1801) 
 Agabus picotae Foster & Bilton, 1997 
 Agabus pseudoclypealis Scholz, 1933 
 Agabus ramblae Millán & Ribera, 2001 
 Agabus rufulus Fairmaire, 1859 
 Agabus serricornis (Paykull, 1799) 
 Agabus setulosus (J. Sahlberg, 1895) 
 Agabus striolatus (Gyllenhal, 1808) 
 Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) 
 Agabus thomsoni (J. Sahlberg, 1871) 
 Agabus tristis Aubé, 1838 
 Agabus uliginosus (Linnaeus, 1761) 
 Agabus undulatus (Schrank, 1776) 
 Agabus unguicularis C.G. Thomson, 1867 
 Agabus wollastoni Sharp, 1882 
 Agabus zetterstedti Thomson, 1856 
 Agabus zimmermanni Scholz, 1920

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — genus Agabus Leach, 1817

Примечания 

 
Роды жесткокрылых